Нозбуш (Nosbusch) — фамилия. Известные носители:
 Нозбуш, Дезире (род. 1965) — люксембургская телеведущая и актриса.
 Нозбуш, Леон (1897—1979) — люксембургский скульптор и художник.